12V steht für:

 die Bauform eines Verbrennungsmotors, in der Regel ein Sechszylindermotor mit einem Einlass- und einem Auslassventil je Zylinder (V-Motor)
 MAN L 12V 17,5/18, deutscher Zwölfzylindermotor
 Telstar 12V, kanadischer Kommunikationssatellit
 Ona Airpark (FAA-Code), Flugplatz von Milton (West Virginia), Cabell County, West Virginia
12-Volt Batterie, üblicherweise die Spannung von Starterbatterien.

Siehe auch:

 V12

12V